Сунифред (, ) — личное имя. Известные носители:
 Сунифред — епископ Нарбона в 680-х годах
 Сунифред (Сунифред I; ум. ок. 848) — граф Сердани, Урхеля, Барселоны, Жироны, Осоны, Бесалу, Конфлана, Нарбонны, Агда, Безье, Лодевы, Мельгёя и Нима.
 Сунифред II (ум. 968) — граф Сердани, Конфлана и Бесалу. Представитель Барселонской династии.
 Сунифред II (ум. 948) — граф Уржеля. Представитель Барселонской династии.